BCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Virginia Tech (Virginia) (Stati Uniti)
BCB – Biblioteca civica di Belluno (Italia)